

Patronyme 

 Armando Peraza (1924-2014), percussionniste et bongocero cubain ;
 Enrique Caballero Peraza (1959-), personnalité politique, médecin et psychologue mexicain ;
 José Francisco Peraza Polo (1994-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Tamara Larrea Peraza (1973-), joueuse de beach-volley cubaine.

Toponyme

Rafael Perazza est une ville.

Coronel Mariano Peraza est l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara.
 Ramón Peraza est l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Páez dans l'État de Portuguesa

Patronyme hispanique